Marcella steht für:

 Marcella (Vorname)
 Marcella (Fernsehserie)
 Marcella (Heilige)

Siehe auch:
 Jade Marcela (* 1980), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Tholosgrab von Marcella Algarve